Vibert ist der Nachname der folgenden Personen:

 Allie Vibert Douglas (1894–1988), kanadische Astronomin und Astrophysikerin 
 James Vibert (1872–1942), Schweizer Bildhauer
 Jean-Georges Vibert (1840–1902), französischer Maler
 Jean-Pierre Vibert (1777–1866), französischer Rosenzüchter
 Luke Vibert (* 1973), britischer Musiker
 Pierre-Eugène Vibert (1875–1937), Schweizer Maler, Illustrator, Holzschneider und Gebrauchsgraphiker
 Ronan Vibert (1964–2022), britischer Schauspieler